Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biała – polski klub piłkarski
 problem komiwojażera (ang. travelling salesman problem) − zagadnienie z teorii grafów
TheSoul Publishing – rosyjskie przedsiębiorstwo medialne